El nombre de Teatro Politeama puede referirse a:

 En Argentina
 El Teatro Politeama de Buenos Aires.
 El Teatro Politeama Olimpo de La Plata, Buenos Aires, ahora conocido como Teatro Municipal Coliseo Podestá.

 En Brasil
 El Teatro Politeama de Jundiaí, São Paulo.
 El Teatro Politeama de Goiana, Pernambuco.
 El Teatro Politeama de Salvador, Bahia.

 En Italia
 El Teatro Politeama de Cascina.
 El Teatro Politeama de Catanzaro.
 El Teatro Politeama de Como.
 El Teatro Politeama de Florencia.
 El Teatro Politeama de Palermo.
 El Teatro Politeama de Pisa.
 El Teatro Politeama de Poggibonsi.
 El Teatro Politeama de Prato.
 El Teatro Politeama "Siracusa" de Roma.
 El Teatro Politeama "Siracusa" de Reggio Calabria.
 El Teatro Politeama "Rossetti" de Trieste.
 El Teatro Politeama de Viareggio.
 En Perú

 El Teatro Politeama de Lima.
 En Portugal
 El Teatro Politeama de Lisboa.

 En Uruguay
 El Teatro Politeama de Canelones.